

Результаты игр

Западная конференция

Восточная конференция

Кубок западной конференции

Кубок восточной конференции

Финальный раунд

Итоговое положение

Ссылки 
 Западная конференция 3-й тур Старый Оскол и Радужный
 Западная конференция 4-й тур Ярославль
 Западная конференция 4-й тур Ярославль
 Восточная конференция 2-й тур Новосибирск
 Кубок западной конференции 1-й тур Москва
 Кубок западной конференции 2-й тур Москва
 Кубок восточной конференции Мирный
 Кубок восточной конференции Мирный
 Финальный раунд 1-й круг Екатеринбург
 Финальный раунд 2-й круг Москва
 Финальный раунд 2-й круг Москва

Чемпионаты России по футболу в залах